Антверпен (нидерл. Antwerpen; англ. Antwerp; фр. Anvers) — многозначный термин.

 Антверпен — город во Фландрии, в Бельгии. Второй (после Брюсселя) город страны, самый большой город Фландрии. 
 Антверпен — Антверпенский международный аэропорт. 
 Антверпен — один из трёх округов провинции Антверпен, Бельгия. 
 Антверпен — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти фламандских провинций. 
 «Антверпен» — бельгийский футбольный клуб из одноимённого города.
 Антверпен-Центральный — главный железнодорожный вокзал Антверпена (Бельгия).